Centralpalatset har flere betydninger:

 Centralpalatset (Falun)
 Centralpalatset (Gävle) – er en bygning i Gävle, beliggende overfor centralstationen
 Centralpalatset (Linköping) – en bygning fra 1907 ved Stora torget i Linköping
 Centralpalatset (Malmø)
 Centralpalatset (Stockholm) – er en bygning i bydelen Norrmalm i det centrale Stockholm
 Centralpalatset (Örebro) – er en større boligkarré i det centrale Örebro